Виктор Викторович Тятинькин (род. 14 декабря 1945 года, Горький, Горьковская область) — генеральный директор — главный конструктор АО ПКО «Теплообменник» Нижегородской области.

Биография 
В. В. Тятинькин родился 14 декабря 1945 года, в городе Горьком (ныне — Нижний Новгород). В 1966 году окончил Горьковское речное училище Минречфлота РСФСР, а в 1972 году — Горьковский институт инженеров водного транспорта по специальности «Судовые машины и механизмы», по окончании которого поступил на работу инженером в Волжском речном пароходстве. В сентябре 1974 году перешёл на работу в ПКО «Теплообменник» на должность заместителя начальника испытательного цеха.

В ноябре 1978 года Тятинькин был назначен начальником прессо-заготовительного цеха. В 1983 году назначен заместителем генерального директора и в 1984 году направлен на учёбу в Академию народного хозяйства СССР. По её окончании в 1986 году получил назначение на должность генерального директора ПО «Теплообменник».
В 90-е годы завод освоил производство товаров для автомобильной промышленности и ТНП. С 2000-х годов начались работы по созданию систем жизнеобеспечения для самолётов Сухой Суперджет, МС-21 и ряда вертолётов.

Награды и звания 

 Орден Александра Невского (2021)
 Орден Почёта (1995)
 Заслуженный машиностроитель РФ (2002)
 Почётная грамота Правительства РФ (2002), за большой личный вклад в создание новых образцов специальной техники
 Почетный авиастроитель
 Доктор экономических наук
 Лауреат премии имени П. О. Сухого I степени (2015)
 Звание «Заслуженный создатель космической техники» и медаль им. С. П. Королёва (2002)
 Знак К. Э. Циолковского (2005), за личный творческий вклад в реализацию космических программ и проектов
 Почетный гражданин Нижегородской области (2020)
 Почетный гражданин города Нижнего Новгорода (2002)
 Орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» II степени (2020)
 Орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени (2015)
 Почетная грамота Губернатора Нижегородской области (2010)
 Почетная грамота Нижегородской области (Законодательное собрание) (2010)
 Золотая медаль имени П. В. Дементьева, за выдающиеся заслуги в авиастроении

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедия Нижнего Новгорода. Тятинькин Виктор Викторович
 К 70-летию генерального директора — главного конструктора ПАО ПКО «Теплообменник» В. В. Тятинькина

Литература 
 Годы труда и свершений 1941—2006:Историко-художественный очерк //. — Нижний Новгород: «Литера», 2006. — 200 p. — ISBN 5-900915-44-1.
 Годы труда и свершений. 70-летию В. В. Тятинькина посвящается.//. — Нижний Новгород: ООО «Пилот 24», 2015. — 152 p.
 В. В. Тятинькин: Годы труда и свершений. 30 лет на посту генерального директора.//. — Нижний Новгород: ООО «Пилот 24», ООО «Литера» 2016. — 156 p.
 Носков В. А. «Теплообменник»: Дела и люди объединения. //. — Нижний Новгород: Волго-Вятское кн. Изд-во, 1991. — 224 p. — ISBN 5-7420-0497-4.
 Элита Нижегородского бизнеса. Информационно-аналитическое издание, 2001/2002.//. — Нижний Новгород: ООО «Центр содействия бизнесу», 2002. — 301 р. — ISBN 5-76280234-5.
 Машиностроители России.//. — М.: Столичная энциклопедия, 2010. — 548 с. — ISBN 978-5-903989-08-9.

Доктора экономических наук
Почётные граждане Нижнего Новгорода
Машиностроители
Награждённые Почётной грамотой Правительства Российской Федерации